Милановићи могу бити:

 Милановићи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Милановићи (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Милановићи (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ